U19-Europamästerskapet i fotboll 2007 var 2007 års U19-Europamästerskap i fotboll och spelades i Österrike mellan den 16 juli och 27 juli. Enbart spelare födda efter den 1 januari 1988 tilläts spela i turneringen. Turneringen vanns av Spanien som besegrade Grekland i finalen.

Kvalspel

Ett kvalspel spelades för att avgöra vilka länder som skulle kvalificera sig för turneringen utöver värdnationen Österrike. Kvalspelet bestod av två omgångar, där den sista omgången bestod av sju grupper där gruppvinnaren gick vidare till Europamästerskapet.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Final

Källor
Officiell hemsida

2007
Fotboll i Österrike
Fotbollsåret 2007
2007 i Österrike